

Navi
HMHS Britannic – transatlantico naufragato nel 1916 
SS Britannic – nave a vapore britannica entrata in servizio nel 1874
MV Britannic – transatlantico della White Star Line entrato in servizio nel 1929

Televisione
Britannic – film per la televisione statunitense del 2000 diretto da Brian Trenchard-Smith

Pagine correlate
Britannico
Britannia (disambigua)